En Pologne, Wacławów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wacławów, village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Wacławów, village dans le powiat de Piotrków,
 Wacławów, village dans le powiat de Sieradz.

 dans la voïvodie de Mazovie
 Wacławów, village dans le powiat de Radom,
 Wacławów, village dans le powiat de Zwoleń.